WLF steht für:
 Wechselladerfahrzeug, LKW-Variante
 Wallis und Futuna (ISO-3166-Code), französisches Überseegebiet
 Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf, österreichisches Unternehmen
 Williams-Landel-Ferry-Gleichung zur Beschreibung der Verschiebefaktoren von Relaxationsprozessen bei Polymeren
 World Leagues Forum, Weltverband von Fußball-Profiligen

Abkürzung